

Mythologie 
 Un korrigan est un nain de la mythologie celtique.

Culture

Star Trek 
 Les Korrigans sont une espèce d'extra-terrestres à la tête du Dominion dans l'univers fictionnel de Star Trek, aussi connus sous le nom de Fondateurs.

Bandes Dessinées 
 Korrigans est une série de bande dessinée.
 Les Contes du Korrigan est aussi une série de bande dessinée....
 Kate Corrigan est un personnage de la série Hellboy.

Militaire 
 Le Korrigan est un sous-marin français de classe Farfadet lancé en 1902.

Autres 
 KorriGo est un système de billettique.